Francia
 Rue du Chemin-Vert – strada dell'XI arrondissement di Parigi
 Chemin Vert – stazione della metropolitana di Parigi
 Le Chemin Vert – quartiere di Caen
 Chemin Vert – Europe – quartiere di Reims